een ontwikkelaar van computerspellen, zie Bullfrog Productions
 een kikkersoort, zie Brulkikker